Pagnini est un patronyme italien porté notamment par :

 Luca Antonio Pagnini (1737-1814), érudit et poète italien ;
 Marco Pagnini (1989-), joueur international italien de rink hockey ;
 Marta Pagnini (1991-), gymnaste rythmique italienne ;
 Sante Pagnini (1470-1541), dominicain italien.

Patronyme italien